Groundhog Day (feestdag), feestdag op 2 februari, gevierd in de Verenigde Staten en Canada.
 Groundhog Day (film), Amerikaanse filmkomedie uit 1993.